Central Kino steht für:
 Central-Kino (Kaiserslautern) (seit 1914), ein Kino in Kaiserslautern
 Central Kino (Linz) (1909–2006), ein Kino in Linz, Österreich
 Kino Central (seit 1996), siehe Liste der Kinos in Berlin-Mitte